Frentzen ist der Nachname von
 Georg Frentzen (1854–1923), deutscher Architekt
 Heinz-Harald Frentzen (* 1967), deutscher Rennfahrer
Kurt Frentzen (1892–1945), deutscher Paläontologe

Siehe auch:
 Frenssen